JABU steht für:

 Joseph Ayo Babalola University, eine private nigerianische Universität in Ikeji Arakeji in Osun State

Jabu ist der Name von:

 Jabu Khanyile (1957–2006), südafrikanischer Musiker
 Jabu Mahlangu (* 1980), früher Jabu Pule, südafrikanischer Fußballspieler

Jabu bezeichnet:
 ein traditionelles Wohnhaus in der Sprache der Batak-Volksgruppe der Toba auf Sumatra

JABU